Tahiryuaq steht für folgende Seen auf der Victoria-Insel, Kanada:

 Tahiryuaq (Ferguson Lake) (vormals Ferguson Lake) in Nunavut
 Tahiryuaq (Jayko Lake) (vormals Jayko Lake) in Nunavut
 Tahiryuaq (Tahiryuak Lake) (vormals Tahiryuak Lake) in den Nordwest-Territorien
 Tahiryuaq (Minto Inlet) in den Nordwest-Territorien mit Abfluss zum Minto Inlet